Windsor hace referencia a varios artículos:

Localidades y/o divisiones administrativas

Australia 
 Windsor (Nueva Gales del Sur), ciudad del estado de Nueva Gales del Sur.
 Windsor (Queensland), suburbio de Brisbane.
 Windsor (Victoria), suburbio de Melbourne.

Canadá 
 Windsor (Nueva Escocia), pueblo de la provincia de Nueva Escocia.
 Windsor (Ontario), ciudad de la provincia de Ontario.
 Windsor (Quebec), ciudad de la provincia de Quebec.

Estados Unidos 
 Windsor (California), pueblo del estado de California.
 Windsor (Carolina del Norte),pueblo del estado de Carolina del Norte.
 Windsor (Carolina del Sur),pueblo del estado de Carolina del Sur.
 Windsor (Colorado) ciudad del estado de Colorado.
 Windsor (Connecticut), ciudad del estado de Connecticut.
 Windsor (Florida), localidad del estado de Florida.
 Windsor (Illinois), localidad del estado de Illinois.
 Windsor (Maine), localidad del estado de Maine.
 Windsor (Massachusetts), localidad del estado de Massachusetts.
 Windsor (Misuri), localidad del estado de Misuri.
 Windsor (pueblo), del estado de Nueva York.
 Windsor (villa), del estado de Nueva York.
 Windsor (Nuevo Hampshire), localidad del estado de Nuevo Hampshire.
 Windsor (Pensilvania), borough del estado de Pensilvania.
 Windsor (Vermont), pueblo del estado de Vermont.
 Windsor (condado de Windsor, Vermont), lugar designado por el censo en el estado de Vermont.
 Windsor (Wisconsin), pueblo del estado de Wisconsin.
 Windsor (condado de Dane, Wisconsin), lugar designado por el censo en el estado de Wisconsin.
 Condado de Windsor, en Vermont.

Nueva Zelanda 
 Windsor (Nueva Zelanda), municipio.

Reino Unido 
 Windsor (Berkshire), ciudad de Inglaterra.
 Casa de Windsor, nombre de la Casa de la Familia Real Británica.
 Castillo de Windsor, una de las residencias de la Familia Real Británica.

Arquitectura 
 Torre Windsor, uno de los edificios emblemáticos de Madrid, España, destruido en un incendio en febrero de 2005.
 Villa Windsor, residencia neoclásica en París.

Historia bélica 
 Operación Windsor, nombre clave de la operación realizada por los canadienses en la Segunda Guerra Mundial.